O Campeonato Africano das Nações de 2008 foi a 26ª edição da prova e foi disputada no Gana. As eliminatórias envolveram 47 selecções e estiveram em disputa um total de 15 vagas já que o Gana obtém classificação automática por ser o país sede.

Nações classificadas 
 
15 outras nações classificadas através das eliminatórias.

Nações desistentes 
Um total de cinco nações filiadas a Confederação Africana de Futebol decidiram não participar das eliminatórias para a Campeonato Africano das Nações de 2008. Entre parênteses a posição no ranking da FIFA no dia 15 de fevereiro, último ranking antes da desistência oficial.

  [183]
  [sem ranking]
  [186]
  [197]
  [184]

Grupos 
As nações envolvidas são divididas em 11 grupos de quatro e um grupo de 3 seleções, os 12 campeões de grupo e os 3 melhores segundos colocados (dos grupos 2 a 11) estarão classificados para as finais. Apenas o campeão do grupo 12 classifica-se para as finais. As eliminatórias começam em 2 de setembro de 2006 e encerram-se em 8 de setembro de 2007.

Sistema de divisão dos grupos 
O sistema de divisão dos grupos baseou-se no raking da FIFA. Seguindo a seguinte ordem:

 Grupo 1: ranking 1, ranking 24, ranking 36, ranking 47
 Grupo 2: ranking 2, ranking 23, ranking 35, ranking 46
 Grupo 3: ranking 3, ranking 22, ranking 34, ranking 45
 ...
 Grupo 10: ranking 10, ranking 15, ranking 27, ranking 38
 Grupo 11: ranking 11, ranking 14, ranking 26, ranking 37
 Grupo 12: ranking 12, ranking 13, ranking 25 (apenas três seleções)

Esse modelo fez com que as seleções de mais alto ranking tivessem adversário mais fáceis enquanto as seleções cabeça-de-chave com menor ranking enfrentassem rivais mais fortes. A grande crítica porém é em relação a dificuldade que seleções de segunda importância teriam em classificar em relação a seleções de nível inferior que caissem em grupos mais fracos.

Legenda:

Grupo 1 
{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=165|Seleção
!width=20|Pts
!width=20|J
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GM
!width=20|GS
!width=20|Dif.
|- align=center style="background:#ccffcc;" 
|style="text-align:left;"|
|10||4||3||1||0||13||0||+13
|- align=center style="background:#f5f5f5;"
|style="text-align:left;"|
|7||4||2||1||1||6||5||+1
|- align=center style="background:#f5f5f5;"
|style="text-align:left;"|
|0||4||0||0||4||0||14||-14
|- align=center style="background:#c5c5c5;"
|style="text-align:left;"|
|0'''||0||0||0||0||0||0||0
|}
Em 17 de agosto de 2006 a Fédération Djiboutienne de Football'' anunciou que Djibouti desistiu de participar das eliminatórias.

2 de setembro 2006

8 de outubro 2006

25 de março 2007

3 de junho 2007

17 de junho 2007

8 de setembro 2007

Grupo 2 

2 de setembro 2006

7 de outubro 2006

8 de outubro 2006

25 de março 2007

3 de junho 2007

16 de junho 2006

9 de setembro 2007

13 de Outubro 2007

Grupo 3 

2 de setembro 2006

8 de outubro 2006

24 de março 2007

25 de março 2007

2 de Junho 2007

3 de Junho 2007

17 de Junho 2007

19 de Junho 2007

8 de Setembro 2007

Grupo 4 

3 de setembro 2006

7 de outubro 2006

24 de março 2007

25 de março 2007

2 de Junho 2007

16 de Junho 2007

9 de Setembro 2007

Grupo 5 

3 de setembro 2006

7 de outubro 2006

8 de outubro 2006

24 de março 2007

25 de março 2007

2 de Junho 2007

3 de Junho 2007

17 de Junho 2007

8 de Setembro 2007

9 de Setembro 2007

Grupo 6 

2 de setembro 2006

3 de setembro 2006

7 de outubro, 2006

8 de outubro, 2006

25 de março 2007

2 de Junho 2007

3 de Junho 2007

16 de Junho 2007

17 de Junho 2007

8 de Setembro 2007

9 de Setembro 2007

Grupo 7 

2 de setembro 2006

7 de outubro 2006

8 de outubro 2006

24 de março 2007

2 de Junho 2007

3 de Junho 2007

16 de Junho 2007

17 de Junho 2007

8 de Setembro 2007

Grupo 8 

3 de setembro, 2006

7 de outubro, 2006

24 de março, 2007

2 de Junho, 2007

3 de Junho, 2007

16 de Junho, 2007

9 de Setembro, 2007

Grupo 9 

3 de setembro 2006

8 de outubro, 2006

24 de Março, 2007

25 de Março, 2007

3 de Junho, 2007

17 de Junho, 2007

12 de Setembro, 2007

Grupo 10 

3 de setembro 2006

7 de outubro, 2006

8 de outubro 2006

25 de março 2007

29 de abril 2007

1 de Junho 2007

2 de Junho 2007

16 de Junho 2007

17 de Junho 2007

8 de Setembro 2007

Grupo 11 

2 de setembro 2006

3 de setembro 2006

8 de outubro 2006

24 de março 2007

25 de março 2007

2 de Junho 2007

16 de Junho 2007

17 de Junho 2007

9 de Setembro 2007

Grupo 12 

2 de setembro 2006

7 de outubro 2006

25 de março 2007

2 de junho 2007

16 de junho 2007

9 de Setembro 2007

Melhores segundos lugar 
As três melhores selecções das que ficaram em segundo lugar de cada grupo de quatro selecções também se qualifacaram para a fase final:

Melhores marcadores 
A lista dos melhores marcadores durante a fase de qualificação para a Copa:

Ligações externas 
 
 

Eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2008